

Geografia

Argentina 
 San Clemente, città in provincia di Córdoba

Cile 
 San Clemente, comune in provincia di Talca

Croazia 
 Isola di San Clemente, isola

Filippine 
 San Clemente, municipalità in provincia di Tarlac

Italia 
 San Clemente, comune in provincia di Rimini
 San Clemente, l'unica frazione di Bastiglia in provincia di Modena
 San Clemente, frazione di Reggello in provincia di Firenze
 San Clemente, frazione di Leonessa in provincia di Rieti
 San Clemente, frazione di Monterenzio in provincia di Bologna
 San Clemente, frazione di Nocera Superiore in provincia di Salerno
 San Clemente, frazione di Caserta
 San Clemente, frazione di Galluccio in provincia di Caserta
 Isola di San Clemente, isola a Venezia, nella Laguna Veneta meridionale
 Isola di San Clemente – isolotto lacustre del lago di Lesina in Puglia 
 Scoglio di S. Clemente – Ancona (con Tempio edificato sullo Scoglio e crollato in mare alla metà del Cinquecento)

Spagna 
 San Clemente, comune nella Provincia di Cuenca in Castiglia-La Mancia

Stati Uniti d'America 
 San Clemente, città della Contea di Orange nello Stato della California
 Isola di San Clemente, isola dell'arcipelago delle Channel Islands nello stato della California

Santi e beati 
San Clemente – papa e santo della Chiesa cattolica, martire durante l'impero di Traiano, detto anche Clemente di Roma
Clemente di Metz – primo vescovo di tale città e santo della Chiesa cattolica
Clemente di Roma – martire durante l'impero di Diocleziano assieme a Celso e ricordato il 21 novembre
Clemente di Ocrida – vescovo bulgaro e santo delle Chiese cattolica e ortodossa
Clemente di Ancira – vescovo e martire ad Ankara, commemorato assieme a sant'Agatangelo il 23 gennaio
Clemente Maria Hofbauer – sacerdote della Congregazione del Santissimo Redentore, protettore di Vienna e dei fornai, festeggiato il 15 marzo
Ignazio Clemente Delgado – vescovo e martire a Nam Định in Vietnam, ricordato il 12 luglio
Clemente Kyuemon – martire a Shimabara in Giappone, festeggiato il 1º novembre
Clementino – martire a Eraclea

Altro 
 Sanclemente – nobile famiglia di Trapani
 Basilica di San Clemente – basilica a Roma
 San Clemente – titolo cardinalizio legato alla basilica di Santa Maria Maggiore a Roma
 San Clemente – film documentario di Raymond Depardon

Pagine correlate 
 Chiesa di San Clemente

Note